Åbyfjorden kan henvise til:
 Åbyfjorden (Bamble), en lille fjord i Bamble kommune i Telemark fylke i Norge.
 Åbyfjorden er en smal fjord i Bohuslän i Sverige.